H44 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Cascade Mountain